Contre-amiral est un grade militaire d'un certain nombre de marines de guerre. Bien que portant le même nom, ces grades ne sont pas équivalents dans la hiérarchie :
 le contre-amiral ou rear admiral de la Marine royale canadienne est, selon la normalisation de l'OTAN, un grade OF-7 ; 
 le contre-amiral de la Marine nationale française est, selon la normalisation de l'OTAN, un grade OF-6.

On trouve une traduction littérale de « contre-amiral » dans d'autres marines non francophones :
 contre-amiral du Royaume-Uni (), qui est un titre honorifique, donc non opérationnel ;
 Konteradmiral, dans les marines de langue allemande (code OTAN : OF-7) ;
 , dans les marines de langue espagnole (code OTAN : OF-6 en Espagne ; voir aussi l’article « Grades de l'Armée espagnole ») ;
 Contrammiraglio, dans la marine italienne (code OTAN : OF-6) ;
 Rear admiral dans la marine des États-Unis, qui a deux variantes :
 Rear admiral (upper half) (code OTAN : OF-7) ;
 Rear admiral (lower half) (code OTAN : OF-6) ;
 , dans la force maritime d'autodéfense japonaise (code OTAN : OF-7) ;  
 , dans la Marine impériale japonaise ;
 kontr-admiral, , dans les marines de langue russe (code OTAN : OF-6) ;
 contre-amiral, dans la marine nigérianne dont Itunu Hotonu est la première femme.

Voir aussi 
 
 
 , grade militaire utilisé dans certaines marines anglophones.
 Codes OTAN des grades des officiers des marines militaires